123 může být

 123 (číslo) – číslo
 123 – rok
 123 př. n. l. – rok
 silnice II/123 – silnice II. třídy na trase Nosetín – Jistebnice – I/19
 STS-123 – let raketoplánu Endeavour k Mezinárodní vesmírné stanici
 lokomotiva 123 – elektrická lokomotiva řady 123, typového označení Škoda 57E, ze Škody Plzeň